Franciszek Rogowski (1887–1934) – rolnik, poseł na Sejm II (1928–1930) i III kadencji (1930–1935)
 Franciszek Rogowski (1891–1968) – powstaniec wielkopolski, kapitan administracji Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych
 Franciszek Rogowski (1941–2018) – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (1999–2002)